Хризантема индийская () — вид многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные.

Предполагается, что хризантема индийская является одним из предков популярных в цветоводстве мелкоцветковых гибридных хризантем.

Синонимы

Распространение и экологические особенности 
Дикорастущий вид встречался когда-то в Китае в районе озера Тайху, Климат субтропический. Из-за влияния моря и довольно многочисленных озёр относительная влажность воздуха на этой территории высокая, осадки достигают 1000—1500 мм в год. Дикие хризантемы росли здесь в бамбуковых лесах около рисовых полей и в других
менее увлажненных местах.

В настоящее время вид сохранился в коллекциях ботанических учреждений Китая и Японии.

Биологическое описание 
Стебель 30—90 см высотой.

Листья зубчатые, волосистые,  серо-зелёного цвета.

Цветоносы короткие.

Соцветие — ромашковидная корзинка с жёлтым диском из коротких трубчатых цветков, окаймленных 1—2 рядами жёлтых язычковых цветков.

Использование 
В Китае используется для лечения глазных заболеваний, цветки используются для лечения фурункулов, золотухе, глубоких нарывов, экземы, при воспалении горла и шейки матки, зуде кожи и гипертонии. В Индии для лечения гонореи и мигрени. В растении содержится гликозид хризантемин.

Примечания 

Пупавковые
Лекарственные растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum